Ингода́:

 Ингода — река в Забайкальском крае России.
 Ингода — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
 Ингода — железнодорожная станция Забайкальской железной дороги.